Smiths puede referirsr a:
 The Smiths, grupo inglés de rock alternativo;
 Smiths (Alabama), lugar en Alabama.